Gauliga 1941/42 bezeichnet folgende Liegen in der Spielzeit 1941/42:

 Gauliga Baden 1941/42
 Gauliga Bayern 1941/42
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1941/42
 Gauliga Elsaß 1941/42
 Gauliga Generalgouvernement 1941/42
 Gauliga Hessen-Nassau 1941/42
 Gauliga Köln-Aachen 1941/42
 Gauliga Kurhessen 1941/42
 Gauliga Mitte 1941/42
 Gauliga Moselland 1941/42
 Gauliga Niederrhein 1941/42
 Gauliga Niedersachsen 1941/42
 Gauliga Niederschlesien 1941/42
 Gauliga Nordmark 1941/42
 Gauliga Oberschlesien 1941/42
 Gauliga Ostpreußen 1941/42
 Gauliga Pommern 1941/42
 Gauliga Sachsen 1941/42
 Gauliga Sudetenland 1941/42
 Gauliga Wartheland 1941/42
 Gauliga Westfalen 1941/42
 Gauliga Westmark 1941/42
 Gauliga Danzig-Westpreußen 1941/42
 Gauliga Württemberg 1941/42